Shan – kuc birmański, rasa konia
 Szan – stan w Mjanmie
 Szanowie – grupa etniczna
 Shan – czterdziesty czwarty duch Goecji